Калева́льское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Калевальского национального района Республики Карелия Российской Федерации. 

Административный центр — посёлок городского типа Калевала.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 2 населённых пункта:

Символика 
10 октября 2013 г. сессия Совета Калевальского городского поселения утвердила герб на основе герба Ухтинской республики и флаг, повторяющий рисунок герба

Ссылки 
 Карелия официальная
 Объекты культурного наследия на территории Калевальского городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Калевальского района
Городские поселения Карелии